Tragédie à Marsdon Manor peut désigner :
un titre français alternatif de la nouvelle d'Agatha Christie, La Tragédie de Marsdon Manor :
initialement publiée en 1923, sous le titre anglais  (repris comme tel dans les recueils de nouvelles britannique et américain),
puis traduite en français sous le titre « La Tragédie de Marsdon Manor », en 1968, dans le recueil Les Enquêtes d'Hercule Poirot,
reprise dans une nouvelle traduction, sous le titre « Tragédie à Marsdon Manor », en 1990, dans le cadre du volume Les Intégrales – Agatha Christe Tome I ;
le titre français du téléfilm Tragédie à Marsdon Manor – en anglais :  –, adapté de la nouvelle susdite et initialement diffusé, en 1993, dans le cadre de la série Hercule Poirot.